Osoby o nazwisku Damięcka:
 Ewa Damięcka
 Irena Górska-Damięcka
 Barbara Borys-Damięcka
 Matylda Damięcka